Résultats détaillés de l'édition 2002 du tournoi de tennis professionnel masculin de Memphis. Cette dernière, appartenant à la catégorie International Series Gold, s'est tenue du 18 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Andy Roddick remporte son  en simple en battant en finale James Blake. C'est son  et son  en intérieur.
 En double, Brian MacPhie et Nenad Zimonjić remportent le titre face aux jumeaux américains Bob Bryan et Mike Bryan. Il s'agit pour tous les deux de leur .

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 2002 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Memphis (WTA 2002) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

Tennis masculin en 2002
ATP 2002
Tennis aux États-Unis en 2002
Tennis en février 2002